Vertrouwen, in sociologie en psychologie een maatstaf voor het geloof in de eerlijkheid van de ander
 Vertrouwen (film), een Hongaarse dramafilm uit 1980 onder regie van István Szabó
 Vertrouwen (schip), schepen met de naam Vertrouwen (doorverwijspagina)